Новые Новосёлки:

 Новые Новосёлки — деревня в Калинковичском районе Белоруссии
 Новые Новосёлки — деревня в Несвижском районе Белоруссии